

Personen 
 Eutropia (vrouw van Maximianus), vrouw van de Romeinse keizer Maximianus;
 Eutropia (dochter van Constantius I Chlorus), dochter van Constantius I Chlorus en Theodora; moeder van de usurpator Nepotianus;
 Eutropia (heilige), heilige en zuster van de heilige Nicasius van Reims;

Fictieve plaatsen 
 Eutropia, een plaats in Le città invisibili (1972) van Italo Calvino;

Kraters 
 Eutropia, krater op de planetoïde (4) Vesta;

Dieren 
 Cephalorhynchus eutropia, wetenschappelijke benaming voor de witbuikdolfijn;

Planten 
 Croton Eutropia, ondersoort uit het plantengeslacht Croton uit de Wolfsmelkfamilie.